Ровње може бити:

 Ровње (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Ровње (Свидњик), насељено мјесто у округу Свидњик, Прешовски крај, Словачка Република
 Ровње (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република